Ма́ргграф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Маргграф, Андреас Сигизмунд (1709—1782) — немецкий химик.
 Маргграф, Вольфганг (род. 1933) — немецкий музыковед.